Пухоно́с () — род многолетних травянистых растений семейства Осоковые. Небольшой род, включающий 6 видов. Наиболее распространены пухонос дернистый и пухонос альпийский, растущие по моховым болотам; в тундре служат ранневесенним и подснежным кормом для оленей .

Ботаническое описание 
Многолетники, образующие дерновины.

Стебли многочисленные, трёхгранные, одетые в основании чешуевидными листьями.

Соцветия колосовидные, на верхушках стеблей, одиночные. Кроющие чешуи расположены по спирали. Околоцветник из шести щетинок, иногда отсутствует. Тычинок три, рылец три.

Плод — трёхгранный орешек.

Нижние листья чешуевидные, верхние — с короткой пластинкой. Цветки в пазухах спирально расположенных чешуй, обоеполые, у П. альпийского 2 нижних — стерильные. Околоцветник состоит из 6 коротких, сильно удлиняющихся после цветения волосков, у П. приземистого — отсутствует. Соцветие — одиночный, верхушечный, малоцветковый колосок. Цветёт в мае. Плод — 3-гранный орешек, созревает в июне —июле.

Распространение 
Ареал включает Северную Америку, Скандинавию, Среднюю и Атлантическую Европу, северную часть России, в том числе Арктику, Сибирь, Дальний Восток, Среднюю Азию, Китай, Японию, Монголию.

Растёт по тундрам, моховым и торфяным болотам; по болотистым, иногда солонцеватым лугам; по альпийским лугам и на гольцах; по берегам озёр и рек.

Пухонос одноцветковый — эндемик Восточной Сибири.

Классификация

Таксономическое положение

Виды 
По данным Ботанических садов в Кью, в роду Пухонос 10 видов:
 
 
 
 
 
  — Киргизия (котловина Иссык-Куля, центральный Тянь-Шань, Чаткал)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Пухонос на www.plantarium.ru 

Осоковые
Флора Евразии
Флора Северной Америки